Sant Daniel de Girona o Daniel d'Arle (Armènia, segle IX - Arle, 888), màrtir, venerat com a sant a Girona 
 Monestir de Sant Daniel de Girona, edifici al barri de Sant Daniel, molt prop del centre de la ciutat de Girona 
 barri de Sant Daniel, districte del municipi de Girona i antic municipi agregat a Girona el 1963 a la vall del mateix nom, a l'est del barri vell de la ciutat i al peudemont de les Gavarres